Die Assetereum World Seniors Championship 2018 war das dritte von vier Events der World Seniors Tour 2017/18. Es wurde im englischen Scunthorpe ausgetragen. Sieger wurde Aaron Canavan, der sich dadurch auch für die Profi-WM qualifizierte.

Preisgeld 
Das gesamte Preisgeld betrug 18.500 ₤ und war damit genauso hoch wie im Vorjahr. Zusätzlich gab es für den Sieger 10.000 und den Zweiten 5.000 Einheiten der Kryptowährung Assetereum. Für das höchste Break wurde ein weiterer Preis vergeben, die Höhe des Breaks wurde mit 30 multipliziert und dieser Betrag in der Kryptowährung ausgezahlt. Des Weiteren gab es für den Sieger auch einen Startplatz bei der Qualifikation für die Snookerweltmeisterschaft 2018.

Spieler 
Für das Hauptturnier waren acht „Legenden“ des Snookersports gesetzt. Die acht verbleibenden Plätze gingen an die Sieger bei Qualifikationsturnieren.

Gesetzte Spieler 
Die eingeladenen Spieler wurden nach der Anzahl ihrer Weltmeistertitel, der Anzahl ihrer Siege bei Triple-Crown- und bei Ranglistenturnieren gesetzt. Da Willie Thorne, Tony Drago und John Parrott aufgrund von Verletzungen oder aus persönlichen Gründen nicht am Turnier teilnehmen konnten, wurden sie durch die drei besten Spieler der Rangliste, die noch nicht qualifiziert waren, ersetzt.
  Stephen Hendry (7× Weltmeister)
  John Parrott (1× Weltmeister, 2× Triple Crown, 9× Ranglistenturnier) ersetzt durch  Lee Richardson (Sechster der Rangliste)
  Dennis Taylor (1× Weltmeister, 2× Triple Crown, 2× Ranglistenturnier)
  Cliff Thorburn (1× Weltmeister, 1× Triple Crown, 2× Ranglistenturnier)
  Joe Johnson (1× Weltmeister, 1× Triple Crown, 1× Ranglistenturnier)
  Tony Knowles (2× Ranglistenturnier)
  Willie Thorne (1× Ranglistenturnier) ersetzt durch  Gary Filtness (Erster der Rangliste)
  Tony Drago (1× Minor-Turnier) ersetzt durch  Simon Dent (Vierter der Rangliste)

Qualifikationsturniere 
David Lilley, Sieger des siebten Turniers, konnte nicht teilnehmen und wurde deshalb durch den Finalisten Nick Spelman ersetzt.

Turnierverlauf 
Die Spiele wurden bis zum Halbfinale im Best-of-5-Modus gespielt, das Finale wurde über maximal sieben Frames entschieden. Anstatt eines ganzen Entscheidungsframes, wie normalerweise üblich, wurde bei diesem Turnier nur die schwarze Kugel nochmals aufgesetzt (Re-spotted black). Für einen Stoß hatten die Spieler zudem jeweils nur 30 Sekunden Zeit.

Finale

Einzelnachweise 

Snookerveranstaltung 2018
2018
Sportveranstaltung in North Lincolnshire
Sport (Scunthorpe)